Нептун (міфологія) — бог води та морів у римській міфології.
 Нептун (планета) — восьма планета Сонячної системи.
 Гарячий нептун — клас планет в астрономії.
 Холодний нептун — клас планет в астрономії.

Військові операції 
 Нептун — операція з висадки десанту союзників у Нормандії 6 червня 1944 року.
 Спис Нептуна — операція з ліквідації лідера терористичного угруповання Аль-Каїда Осами бен Ладена.

Техніка 

 Р-360 «Нептун» — українська протикорабельна крилата ракета розробки КБ «Луч».
 РК-360МЦ «Нептун» — український береговий мобільний ракетний комплекс, що здійснює запуск ракет Р-360 «Нептун».
 Нептун — перший радянський екскурсійний підводний апарат.

Персоналії
 Івон Нептун — гаїтянський політик.

Див. також 
 Нептун і Амфітріта — картина.
 Нептуній — хімічний елемент з атомним номером 93.
 Нептунія — рід рослин родини Бобові.
 Нептунус — назва декількох лінійних кораблів.
 HMS Neptune — назва декількох кораблів та бази Великої Британії.
 Нептун-Сіті (Нью-Джерсі) — місто (боро) у США.
 Фонтан Нептун (значення)